Плешивецкий сельский совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Плешивец.

Населённые пункты совета 
 
 с. Плешивец 
 с. Бакуты 
 с. Тимофеевка

Примечания